clan
 clan Al-Hamdan, clan Druze de la région Jabbal Hauran ;

personnalités
 Hamdan Al-Hamdan (né en 1984), joueur de football saoudien.